Гленмонт има више значења:
 Гленмонт (Мериленд)
 Гленмонт (Охајо)